Николайполье () — село на востоке Украины, находится в Константиновском районе Донецкой области.

Население по переписи 2009 года составляет 421 человек. Почтовый индекс — 84295. Телефонный код — 6272.

Голова Сельского Совета 2006 в настоящее время: Гуторов Николай Васильевич.

Средняя высота села над уровнем моря: 168 м.

Отдалённость от:

г. Донецка — 101 км;

г. Киева — 645 км;

г. Харькова — 225 км.

Название 

 До 1917 года — Николайполь (укр. Миколайпіль)
 С 1917 года — Николайполье (укр. Миколайпілля)

Адрес местного совета 
84295, Донецкая область, Константиновский район, с. Николайполье, ул.Гагарина, 46

Ссылки 
 Николайполье на сайте Верховной рады Украины 
 http://konstrada.org.ua/mikolajpilska/ 

Населённые пункты Константиновского района (Донецкая область)